Barbacoas peut désigner :

Toponymes

Baie Barbacoas : baie au sud de Carthagène des Indes ;
 Barbacoas : municipalité située dans le département de Nariño.

Barbacoas : localité de la paroisse civile de San Cristóbal de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Barbacoas : chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta située dans l'État d'Aragua ;
 Barbacoas : capitale de la paroisse civile de Morán de la municipalité de Morán dans l'État de Lara.

Homonymie de toponyme